Ved regionsrådsvalget 2021 blev følgende regionsrådsmedlemmer valgt for perioden 1. januar 2022 til 31. december 2025 i Danmarks fem regioner.

Antal medlemmer efter politisk parti 
Regionsrådsmedlemmernes fordeling på politiske partier og ændringen i forhold til forrige valg.

Region Hovedstaden
Regionsrådsmedlemmer i Region Hovedstaden:

Region Midtjylland 
Regionsrådsmedlemmer i Region Midtjylland:

Region Nordjylland 
Regionsrådsmedlemmer i Region Nordjylland:

Region Sjælland 
Regionsrådsmedlemmer i Region Sjælland:

Region Syddanmark 
Regionsrådsmedlemmer i Region Syddanmark:

Referencer 

 2022-2025
Lister over personer fra Danmark